Benjamin Brafman (1948-), avocat pénaliste américain.
 Jacob Brafman (1825-1879), essayiste russe.
Patronyme juif